Cracké est une série télévisée d'animation 2D canadienne-québécoise pour les 4 à 12 ans, en 52 épisodes de 11 minutes, créée par Denis Doré et Édouard Alberhne-Tremblay, diffusée depuis le  sur Télétoon.

En France, elle est diffusée à partir du  dans l'émission Cartoon+ sur Canal+ Family, et dès le  sur Télétoon+.

Synopsis 
Faites la rencontre d'Ed, un papa autruche anxieux, en compagnie de ses œufs bien-aimés.

Épisodes

Première saison (2016)

Deuxième saison (2018) 

Série télévisée créée en 2016
Série télévisée canadienne des années 2010
Série télévisée de Teletoon (Canada)
Série d'animation québécoise
Série d'animation canadienne